Лас Крусеситас има више значења:

 Лас Крусеситас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Крусеситас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Крусеситас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Крусеситас (Куезала дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Крусеситас (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Крусеситас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Крусеситас (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Крусеситас (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику